Baworów – dawna nazwa miasta Baborów
 Baworów – wieś obwodzie tarnopolskim